Muchas avenidas en América han sido nombradas en honor a Simón Bolívar. Abajo se encuentra un listado de algunas de ellas:

Guatemala
 Avenida Bolívar en la Ciudad de Guatemala.

Nicaragua
 Avenida Bolívar en Managua.

Perú
 Avenida Bolívar en Lima

Venezuela
 Avenida Bolívar en Barquisimeto.
 Avenida Bolívar en Caracas.
 Avenida Bolívar en Maracaibo.
 Avenida Bolívar en Maracay.
 Avenida Bolívar en Puerto La Cruz
 Avenida Bolívar en Lechería
 Avenida Bolívar en Maturín.
 Avenida Bolívar en Porlamar.
 Avenida Bolívar en Valencia.
 Avenida Bolívar en San Juan de los Morros.

Colombia
 Avenida Bolívar en Armenia.